Cristian Busato – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
Giovanni Busato – pittore italiano
Livio Busato – ex calciatore italiano
Matteo Busato – ciclista su strada italiano
Mattia Busato – karateka italiano
Sergio Busato – allenatore di pallavolo italiano
Sofia Busato – ginnasta italiana